Župnija Sv. Danijel je lahko:

 Župnija Celje - Sv. Danijel, Škofija Celje
 Župnija Sv. Danijel nad Prevaljami, Nadškofija Maribor